Militärdekanat bezeichnet:

Evangelisches Militärdekanat
Katholisches Militärdekanat, siehe Deutsches Militärordinariat#Organisation & Militärbischof